Олимпийская сборная Республики Корея по футболу или сборная Республики Корея по футболу до 23 лет () — команда, представляющая Республику Корея на Олимпийских (до 1992 года в Олимпийских играх принимала участие основная сборная) и Азиатских (до 2002 года в Азиатских играх принимала участие основная сборная) играх в дисциплине футбол, а также на чемпионате Азии среди молодёжных команд.

В этой статье представлены матчи с 1991 по 2009 годы.

1991 год

1992 год

1994 год

1995 год

1996 год

1999 год

2000 год

2002 год

2003 год

2004 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

Примечания 

Футбол в Республике Корея
Сборная Республики Корея по футболу